Le tournoi de tennis de Hoylake est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute du 12 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hoylake
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Hoylake